Termin WEH ima više značenja.

 Voštano-estarska hidrolaza, enzim
 Veh (ostrvo), ()